Onderdistrict in Indonesië
 Pameungpeuk (onderdistrict van  Bandung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Pameungpeuk (onderdistrict van Garut), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pameungpeuk (Pameungpeuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java